Peter Rödler ist der Name folgender Personen:

* Peter Rödler (Lithograf) (1811–1850), deutscher Maler und Lithograf
 Peter Rödler (Erziehungswissenschaftler) (* 1953), deutscher Erziehungswissenschaftler